

Musica 
 Bravi ragazzi – album di Miguel Bosé del 1982
 Bravi ragazzi – singolo di Miguel Bosé del 1982
 Bravi ragazzi – traccia dell'album I buoni e i cattivi di Edoardo Bennato del 1974

Letteratura 
 Bravi ragazzi – libro di Peter Gomez e Marco Travaglio del 2003

Televisione 
 Bravi ragazzi – episodio di Supercar